Le sigle PRR peut faire référence à :
 Le taux potentiel de reproduction, en biologie, mesure du nombre maximum de descendants indépendants qu'un individu peut produire par unité de temps ;
 Récepteur de reconnaissance de motifs moléculaires, en immunologie ;
 Pennsylvania Railroad, une ancienne compagnie de chemin de fer américaine ;
 Parti révolutionnaire pour la réunification, en Corée du Sud, ancien nom de l'actuel Front démocratique national anti-impérialiste ;
 Parti républicain radical, un ancien parti politique espagnol ;
 Parti républicain du Rio Grande, parti politique du Brésil ;
 Pure Reason Revolution est un groupe britannique de musique progressive mêlant rock et musique électronique.